Волен-бай-Берн () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Берн. Население составляет 9093 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0360.

Ссылки 
 Официальная страница